I'm Good – singolo delle Blaque del 2004
I'm Good – singolo dei Clipse del 2009
I'm Good – EP di Eunjung del 2015
I'm Good (Blue) – singolo di David Guetta e Bebe Rehxa del 2022